Domèvre ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Domèvre-en-Haye, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
Domèvre-sous-Montfort, Gemeinde im Département Vosges
Domèvre-sur-Avière, Gemeinde im Département Vosges
Domèvre-sur-Durbion, Gemeinde im Département Vosges
Domèvre-sur-Vezouze, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
Kanton Domèvre-en-Haye im Département Meurthe-et-Moselle